Фентай () — район муніципалітету Пекіна. Він розташований здебільшого на південний захід від центру міста, поширюючись на південно-західні околиці міста за Шостою кільцевою дорогою, а також на південь і, меншою мірою, на південний схід, де межує з районами Чаоян і Дунчен.

Історія 
Принц династії Західна Хань Лю Цзянь і його дружина були поховані в селі Дабаотай на південному заході Фентай понад 2000 років тому. Гробниці були виявлені в 1974 році і зараз відкриті для відвідувачів у мавзолеї Західної династії Хань Дабаотай на вулиці Фенбо.

За часів династії Цін Фентай був місцем, де імператорська маньчжурська армія розташовувала свої табори, тренувалася та проводила паради під час святкових заходів. 

Площа 304.2 км2, що робить його третім за величиною районом у великій міській частині Пекіна, де проживає 790 000 жителів.

Поділяється на 14 підрайонів власне міста Пекіна, 2 міста та 5 селищ (2 з яких є передмістям Пекіна). Ця дільниця нещодавно урбанізована порівняно з тими дільницями в старому місті, і до середини 1980-х це все ще була переважно сільська місцевість, де свинарники та козлятники були звичайним виловищем, а більшість дільниць не мали електрики. Це було лише до останнього швидкого економічний розвитку, коли околиця була урбанізована. Поштовий індекс 100071. 

Підрайони Пекіна Чансіндіан (населення 78 092) і Юньган (населення 32 894) складають міську територію, відмінну від Пекіна.

Адміністративний поділ 
Станом на 2020 рік до складу району входять 14 підрайонів, 3 волості, 2 райони з підрайонним статусом і 2 міста:

У 2021 році район Фентай було реорганізовано на 26 підрозділів, зокрема, видаливши райони Лугоуцяо та Наюань, додавши підрайони Ченшоусі, Шилючжуан, Юйцюаньїн, Кандан, Улідянь та Цінта, а також перейменувавши підрайони Лугоцяо та місто Чансіньдянь на підрайони Люліцяо та місто Бейгун відповідно.

Транспорт 
Через район проходять південно-західні ділянки 2-ї, 3-ї, 4-ї, 5-ї та 6-ї кільцевих доріг, а також швидкісна автомагістраль Цзінші.

Залізничні станції 
Західний вокзал Пекіна та Південний вокзал Пекіна розташовані в північно-східній частині Фентай, поблизу його кордону з районом Січен. Залізничний вокзал Пекіна Фентай відкритий у 2022 році.

Метро 
В даний час Фентай обслуговується дванадцятьма лініями пекінського метрополітену.

Туризм 

 Пекінський світовий парк
 Храм білої хмари
 Міст Марко Поло
 Фортеця Ваньпін, на східному кінці мосту
 Музей Війни опору китайського народу японській агресії, всередині фортеці

Освіта 
Столичний медичний університет і Столичний університет економіки та бізнесу розташовані в цьому районі.

Клімат 
У Фентай вологий континентальний клімат (класифікація клімату Кеппена Dwa). Середньорічна температура в Фентай становить 12.7 °C. Середньорічна кількість опадів 537.4 мм з липнем як найбільш вологим місяцем. Середня температура найвища в липні, близько 26.6 °C, а найнижча в січні, близько −3.5 °C.

Примітки

Посилання 

 
 Fengtai District, Beijing Municipality 

Містечка КНР